Het BDO Lakeside World Darts Championship 2020 was de drieënveertigste en laatste editie  van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de British Darts Organisation. Het toernooi begon op 4 januari 2020 en eindigde op 12 januari 2020. Het toernooi werd voor de enige keer gehouden in de Indigo at The O2 in Londen.

Glen Durrant was de titelhouder, maar speelde inmiddels bij de PDC en verdedigde zodoende zijn titel niet. Martin Adams kwalificeerde zich na een jaar afwezigheid weer voor het toernooi.

Wayne Warren won deze editie na een 7-4 in sets overwinning op landgenoot Jim Williams.

Mannen

Voorronde
Alle wedstrijden best of 5.

Hoofdtoernooi

Vrouwen

Gekwalificeerde speelsters 
Het deelnemersveld bij de dames bestond uit zestien speelsters. De top 8 van de BDO-ranking had een geplaatste status bij de loting.

Schema

Jeugd

World Professional Darts Championship
Darts in 2020
Sportevenement in Londen